Arkit steht für:
 Arkit (Kirgisistan), ein Dorf in Kirgisistan
 Arkit (Russland), ein Dorf in der Republik Dagestan, Russland

 ARKit (Apple) ist eine Augmented-Reality-Plattform der Firma Apple

Arkit ist der Familienname von:
 Tadeusz Arkit (* 1955), polnischer Politiker